Peder Benzon er navnet på flere personer:

 Peder Benzon (1652-1701) (1652-1701) – dansk godsejer
 Peder Benzon, til Vaar og Gjeddesdal (1684-1735) – dansk godsejer og højesteretsdommer
 Peder Benzon (1684-1735) (1684-1735) – dansk godsejer og højesteretsdommer
 Peder Eggert Benzon (1788-1848) – dansk apoteker og botaniker

Se også 
 Peder Benzon Mylius